Tingley (Iowa), plaats in de Verenigde Staten
 Tingley (Verenigd Koninkrijk), plaats in Engeland
 Katherine Tingley (1847-1929), Amerikaans theosoof